El Campionat de Catalunya d'escacs de 2016 fou un torneig d'escacs que es va disputar entre el 30 d'abril i el 7 de maig de 2016 a les instal·lacions de la Federació Catalana d'Escacs a Barcelona, per decidir el campió absolut de Catalunya de 2016. El Gran Mestre Àlvar Alonso es proclamà campió després de fer taules en les dues partides a ritme clàssic contra el Mestre Internacional Hipòlit Asis, perdent la primera partida i guanyant la segona a ritme d'actius, i entaulant la primera i guanyant la segona a ritme ràpid.

Reglament del campionat 
El Campionat es disputà pel sistema d'eliminatòries de 16 jugadors. Cada eliminatòria constà de dues partides a ritme de 90 minuts + 30 segons d'increment des de la primera jugada i desempat mitjançant dues partides d'escacs actius (15 minuts + 5 segons d'increment). Si continuava l'empat aquest es resoldria a 2 partides de 3 minuts + 2 segons d'increment per jugada. Si persistia l'empat es faria una última partida sortejant el color. El blanc jugaria amb 6 minuts i el negre amb 5 minuts, en cas d'empat guanyaria el negre. Fou computable per Elo FIDE, FEDA i català.

Premis 
Tots els participants reberen un premi en metàl·lic amb els següents imports:
{| class=wikitable
! Class. || Descripció || Import
|-
| 1 || primer classificat || 1.700 €
|-
| 2 || segon classificat || 1.000 €
|-
| 3 || tercer classificat || 800 €
|-
| 4 || quart classificat || 700 €
|-
| 5 - 8 || els 4 classificats del 5 al 8 || 250 €
|-
| 9 - 16 || els classificats del 9 al 16 || 120 €
|-
|}

Participants 
Relació dels 16 participants en el Campionat de Catalunya de 2016:

{| class="sortable wikitable"
! Núm. || Títol || Jugador || Club || Elo
|-
| 1 || GM || Marc Narciso i Dublan || Escola d'Escacs BCN || 2550
|-
| 2 || GM || Josep Manuel López Martínez || Vila Olímpica || 2549
|-
| 3 || GM || Àlvar Alonso Rosell || Colon Sabadell Chessy || 2540
|-
| 4 || GM || Levan Aroshidze || CE. Banyoles || 2524
|-
| 5 || MI || Hipòlit Asis Gargatagli || CE. Sant Cugat || 2492
|-
| 6 || MI || Joan Fluvià Poyatos || CE. Sant Josep || 2474
|-
| 7 || GM || Miguel Muñoz Pantoja || UE. Montcada || 2452
|-
| 8 || MI || Antoni Gual Pascual || CE. Cerdanyola || 2417
|-
| 9 || MI || Jonathan Alonso Moyano || CE. Barberà || 2409
|-
| 10 || MI || Alfonso Jérez Pérez || Foment Martinenc || 2397
|-
| 11 || MF || Francesc Xavier Farran Martos || CE. Tarragona || 2395
|-
| 12 || MF || Èric Domínguez Pons || CE. Sant Andreu || 2363
|-
| 13 || MF || Ivan Martínez López || CE. Lleida || 2222
|-
| 14 || || Llàtzer Bru Rullo || CE. Cerdanyola || 2199
|-
| 15 || || Eduard Aymerich Verdaguer || CE. Olot || 2164
|-
| 16 || || Elisabeth Riera Morilla || CE. Cirera || 1960
|-
|}

Resultats 
Els resultats de les eliminatòries foren:

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Federació Catalana d'Escacs

Competicions d'escacs del 2016
2016